Trombe peut désigner :
 une trombe marine, un phénomène météorologique ;
 une trombe terrestre, une faible tornade qui résulte de la convergence des vents sous un nuage convectif plutôt qu'une rotation dans ce dernier ;
 Félix Trombe, chimiste, physicien et spéléologue français ;
 le mur Trombe, un dispositif d'accumulation d'énergie solaire ;
 Une trombe hydraulique, plus couramment appelée trompe hydraulique, est un compresseur d'air hydraulique dénué de pièces mobiles ;
 en trombe, locution adverbiale signifiant rapidement.